Selkäpauha kan syfta på följande platser:

Finland 

 Selkäpauha (ö, lat 64,07, long 23,57), Mellersta Österbotten, 
 Selkäpauha (ö i Karleby), Mellersta Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar